Па́нцирник:
 Па́нцирник — воин в панцире (кольчуге). 
 Панцирник — представитель рода пресноводных и солоноватоводных лучепёрых рыб из семейства панцирниковых (Lepisosteidae).